Der Honda Accord ist ein Mittelklasse-Pkw des japanischen Automobilherstellers Honda. Die zehnte Generation wird, wie schon die neunte Generation, nicht mehr in Europa angeboten. Mit der Einführung des Modells entfiel die Coupé-Version, sodass der Accord nur noch als viertürige Stufenheck-Limousine verkauft wird.

Geschichte 

Honda präsentierte den neuen Accord am 14. Juli 2017. In den Vereinigten Staaten wird das Fahrzeug seit dem 18. Oktober 2017 verkauft, der kanadische Markt folgte am 27. Oktober 2017. Eine überarbeitete Version präsentierte Honda im Oktober 2020.

Technische Daten 

Angetrieben wird die zehnte Accord-Generation von einem 1,5- oder 2,0-Liter-Ottomotor oder einer Hybrid-Variante. Im Gegensatz zum Vorgängermodell ist kein Sechszylinder-Motor mehr erhältlich.

Einzelnachweise

Weblinks 

 offizielle Website

Accord10
Hybridelektroautomodell
Limousine